Il singolare del torneo di tennis Barcelona Ladies Open 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrice Arantxa Sánchez Vicario che ha battuto in finale Iva Majoli 6–0, 6–2.

Teste di serie 

 Arantxa Sánchez Vicario (campionessa)
 Conchita Martínez (quarti di finale)
 Magdalena Maleeva (semifinali)
 Sabine Hack (semifinali)

 Nathalie Tauziat (secondo turno)
 Iva Majoli (finale)
 Katerina Maleeva (primo turno)
 Julie Halard (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Barcelona Ladies Open 1994